Der Vermont State Auditor auch Auditor of Accounts ist eines von sechs auf Kabinett-Ebene angesiedelten Verfassungsämtern des US-Bundesstaates Vermont, das für zwei Jahre durch Wahl vergeben wird. Es ist zuständig für unabhängige und objektive Überprüfungen der Regierungsoperationen von Vermont. Darunter fallen drei Hauptarbeitsbereiche: Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Abschlussprüfungen des Staates (CAFR) und Einzelprüfungen des Staates bei denen die Verwendung von Bundesmitteln durch den Staat überprüft wird.

Amtierender Auditor of Accounts ist Doug Hoffer, ein Mitglied der Demokratischen Partei und der Vermont Progressive Party. Er wurde 2012 in dieses Amt gewählt.

Bis 1870 wurden die Auditors of Accounts für ein Jahr gewählt.

Liste der Auditors of Accounts

Einzelnachweise

Weblinks 

 Liste der State Auditors von Vermont auf der Seite des State of Vermont
 Vermont State Auditor of Accounts
 Government of Vermont portal

!